België is een van de landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. België debuteerde op de Zomerspelen van 1900. Vierentwintig jaar later, in 1924, was het present op de eerste editie van de Winterspelen.

In 2021 nam België voor de 27ste keer deel aan de Zomerspelen, in 2018 voor de 21ste keer deel aan de Winterspelen. Het is een van de 44 landen die zowel op de Winter- als de Zomerspelen een medaille haalde, 161 in totaal.

Succesvolste deelnemer 
De boogschutter Hubert Van Innis is de succesvolste Belgische olympiër. Op de lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen staat hij op de 24ste plaats. Hij is ook de succesvolste boogschutter op de Olympische Zomerspelen.

Medailles en deelnames

Overzicht 
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement

Overzicht meest gewonnen medailles 
De volgende tabellen omvatten voor de Zomerspelen atleten die ten minste een gouden en een zilveren medaille wonnen. Voor de Winterspelen zijn alle medaillewinnaars opgenomen.

Zomerspelen

Winterspelen

Ranglijst hoogste aantal deelnames van individuele sporters 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van sporters met de meeste individuele deelnames van de Belgische afvaardigingen naar de Olympische Spelen van 1900 tot en met 2022 (waarbij 1906 buiten beschouwing is gelaten). Hierbij kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst:
- De lijst is beperkt tot minimaal vier deelnames.
- Het recordaantal deelnames staat op naam Frans Lafortune en Jean-Michel Saive met zeven deelnames.

Deelgenomen aan de Zomer en Winterspelen 
- 11 sporters hebben deelgenomen aan zowel de Olympische Zomerspelen als de Olympische Winterspelen
- 8 sporters hebben aan het bobsleeën deelgenomen en 3 aan het ijshockey waarvan 1 ijshockeyer ook aan het schaatsen deelnam